Kingittuarsuk bezeichnet:
 Kingittuarsuk (Insel, Akulliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Kitsissuarsuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Tulugartalik), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Paatooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Tununngasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Qeqertarsuatsiaq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Tunua), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Qeqertarsuaaraq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Tissaluup Ilua), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Alanngorsuaq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Kitsissunnguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, bei Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Killiit), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Kitsissut, nördlich), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Kitsissut, südlich), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Assaqutaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Nunannguit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kingittuarsuk (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kingittuarsuk (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuarsuk (Inselgruppe, Paamiut) (auch Avalliit), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittuarsuk (Inselgruppe, Illunnguit), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kingittuarsuk (Inselgruppe, Kangeq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland